Гран-при Бразилии 1998 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на трассе в Интерлагос в Сан-Паулу, Бразилия. Соревнования состоялись 29 марта 1998 года.

Квалификация

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:19,337
 круги лидирования: Круг 1-72 Мика Хаккинен
 Дэймон Хилл дисквалифицирован за использование автомобиля легче положенного.

Положение после Гран-при 

Кубок конструкторов
 1 McLaren-Mercedes - 32
 2 Williams-Mecachrome - 8
 3 Ferrari - 7
 4 Benetton-Playlife - 4
 5 Sauber-Petronas - 1

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии